Эрл Бойкинс (, родился 2 июня 1976 года, Кливленд, штат Огайо, США) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации. При росте 165 см он — второй самый низкий баскетболист в истории НБА после Магси Богза, чей рост составляет 160 см. Согласно источнику в НБА, он весит 60 кг.

Биография

В школе 
Бойкинс учился и играл в баскетбол за Кливлендскую Центральную Католическую Среднюю Школу, которая находится в Славянском районе Кливленда.

В университете 
с 1994 года по 1998 год Бойкинс выступает за баскетбольную команду Восточного Мичиганского Университета. За это время его включали в символическую сборную All-Mid-American Conference. Также на 4-м курсе в мужском чемпионате 1-го дивизиона NCCA Бойкинс был вторым по результативности, набирая в среднем 26,8 очка за игру. Ему принадлежит рекорд по количеству результативных передач (624) Восточного Мичиганского Университета.

НБА 
Бойкинс не был выбран на драфте НБА, однако часто заключал краткосрочные контракты с некоторыми командами. Больше всего времени он провел в клубе «Денвер Наггетс», он выступал там с сезона 2003/04 до середины сезона 2006/07. 11 ноября 2004 года Бойкинс набрал 32 очка в победной игре против «Детройт Пистонс» (117—109). Благодаря этому результату он стал самым маленьким игроком в НБА, который смог набрать 30 или больше очков за одну игру.

Поездка в Италию 
После окончания сезона НБА 2007/08 Бойкинс становится свободным агентом. Вместо продолжения карьеры в НБА, Эрл решил уехать в Европу. Там он подписал однолетний контракт на $3,5 миллионов с клубом «Виртус Болонья», выступающим в Национальной Итальянской лиге. Однолетний контракт сделал Бойкинса самым высокооплачиваемым игроком в итальянском чемпионате. К тому же по контракту Бойкинс получал деньги от болонских спонсоров и различных продаж, что запрещено в НБА из-за ограничений на зарплату игрокам.

26 декабря 2008 года было объявлено генеральным менеджером клуба «Виртус» Клаудио Сабатини о том, что Бойкинс исключен из клуба, так как нарушил правила клуба, когда вылетел в США, чтобы проведать больного сына. Однако днями позже было объявлено о том, что Бойкинс остается в клубе. В итоге в июне 2009 года он уходит из «Виртус».

Возвращение в НБА 
В ноябре 2009 года он подписывает контракт с клубом НБА «Вашингтон Уизардс». Бойкинс пришёлся тогда как нельзя кстати для Вашингтон Уизардс, так как защитники Гилберт Аринас и Джаварис Криттентон были отстранены от игр до конца сезона из-за обвинений в хранении оружия, которое они пронесли в раздевалку. 2 декабря 2009 года в игре против «Милуоки Бакс» Бойкинс забросил 2 важных штрафных броска, которые принесли «Уизардс» победу.

19 августа 2010 года «Бакс» подписали с ним контракт на один год.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 

Баскетболисты США
Игроки «Рокфорд Лайтнинг»
Игроки «Нью-Джерси Нетс»
Игроки «Кливленд Кавальерс»
Игроки «Орландо Мэджик»
Игроки «Лос-Анджелес Клипперс»
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Игроки «Денвер Наггетс»
Игроки «Милуоки Бакс»
Игроки «Шарлотт Бобкэтс»
Игроки БК «Виртус» Болонья
Игроки «Вашингтон Уизардс»
Игроки «Хьюстон Рокетс»